El término Parma puede referirse a:

Ciudades
 Parma, ciudad italiana.
 Provincia de Parma, una provincia italiana.
 Ducado de Parma, antiguo estado italiano existente entre 1545 y 1860.
 Parma, ciudad estadounidense, ubicada en el estado de Idaho.
 Parma, villa estadounidense, ubicada en el estado de Míchigan.
 Parma, municipio estadounidense, ubicado en el estado de Míchigan.
 Parma, ciudad estadounidense, ubicada en el estado de Misuri.
 Parma, pueblo estadounidense, ubicado en el estado de Nueva York.
 Parma, ciudad estadounidense, ubicada en el estado de Ohio.
 Parma Football Club, equipo de fútbol profesional de la ciudad italiana homónima.

Botánica
 El nombre común de la planta Chamaerops humilis.
 El nombre común de la planta Iris germanica.
 El nombre común de la planta ''Phoenix dactylifera.

Otros
 Parma''', escudo utilizado por la caballería e infantería romana.